

Ornithologie 
 Tangara, un genre de passereaux de la famille des Thraupidae.
 Tangara, appellation désignant des espèces d'oiseaux qui n'appartiennent pas au genre Tangara, mais à d'autres genres très voisins.
 Une espèce de bruant, le bruant tangara (Oreothraupis arremonops)

Toponyme
Tangará est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte
Tangará est une municipalité de l'État de Santa Catarina
Tangará est une municipalité de l'État du Mato Grosso
Tangará est une favela de la ville de Rio de Janeiro

Autres 
 Tangara, une rame automotrice électrique de trains, autour de Sydney (d'un mot aborigène australien signifiant aller).
 Tangara, l'une des transformations et carrosseries spéciales pour 2 CV
 Tangara, nom donné parfois au Dieu créateur des peuples de Sibérie.
 Tangara, patronymes d'origine Bambaras.
 Tangara, un logiciel pour apprendre à programmer, édité par Colombbus.
 Tangara, un avion civil construit par la SOCATA à partir d'un avion américain, dans les années 1990.

Voir aussi